Catedral de Santa Clara puede referirse a:

Catedral de Santa Clara de Asís
Catedral de Santa Clara (Pamplona)